Šibenik je lahko:
 Šibenik (Hrvaška)
 Šibenik, Šentjur